Villaverde de Guareña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde de Guareña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaverde de Guareña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar